Não linear refere-se a todas as estruturas que não apresentam um único sentido. Estrutura que apresenta múltiplos caminhos e destinos, desencadeando em múltiplos finais.
Em Teoria Geral dos Sistemas diz-se que a não linearidade é pressuposto de Sistemas Complexos e sua intricada rede leva a caminhos distintos e inimagináveis até mesmo para os criadores do sistema. Isto ocorre devidas interações entre dados e conexões que se tornam cada vez mais complexas, e estas geram realimentações que por sua vez realimentam o sistema tornando-o autorregulador.
Em hipermídia, a não linearidade é pressuposto fundamental do hipertexto.

Em matemática, diz-se que uma equação diferencial de ordem , do tipo ,  é linear caso qualquer combinação linear de  ( ≤ ) soluções também seja solução da equação.

Ver 
 Sistemas dinâmicos não lineares
 Teoria do caos
 Complexidades
 Fractais

Ciência da computação
Teoria do caos